Общество «Перелётные птицы», или «Бент» ( — клуб, собрание,  — перелётные птицы, или  — «птицы пера») — общество иностранных художников, прибывавших в католический Рим из северных стран (главным образом из Нидерландов и Германии) с целью знакомства с сокровищами искусства и совершенствования своего мастерства. Ещё одно название: () — «Клика живописцев». В истории искусства их также называли «малыми караваджистами» за пристрастие к натурализму, олицетворяемому последователями Микеланджело Меризи да Караваджо, эффектам светотени и «низменным» сюжетам: изображению уличных сценок, нищих, бродяг и кабацких драк.

Исторические данные 

Общество «Перелётные птицы» было самодеятельной организацией иностранных художников в чуждой для них социальной и религиозной среде папской столицы. Его цель — обмен идеями и информацией, важной для выживания в католическом Риме, товарищеская поддержка и взаимопомощь (иногда материальная и юридическая на случай конфликтов), защита собственных прав вне членства в Академии Святого Луки, объединявшей успешных итальянских художников. Хотя известны редкие случаи, когда художник был членом обоих объединений, например голландский живописец Питер ван Лар.

В противодействие официальной академии независимые художники стремились писать не идеализированные фигуры в духе римской школы, ориентированной на Рафаэля и болонских академистов, а низменные сюжеты и уличные сцены в подчёркнуто прозаической, натуралистической манере. Общество существовало с 1620 до 1720 года, когда по распоряжению папы римского Климента XI независимое общество художников-иностранцев было ликвидировано.

Профессиональный состав 

Несколько необычной особенностью общества художников был его профессиональный состав. Кроме живописцев, общество привлекало представителей и других профессий, среди которых — граверы, скульпторы, иногда цирюльники, ювелиры и даже поэты.

Общество обслуживало потребности художников, которые объединялись в северной части Рима вокруг церквей Санта-Мария дель Пополо и Сан-Лоренцо-ин-Лучина неподалеку возвышенности Пинчио. Ещё не выработались окончательные традиции общества, ещё не ведут записей или протоколов встреч, ещё нет собственного писаря и собственного архива. По предварительным подсчётам через общество в Риме прошло примерно четыреста восемьдесят (480) художников. Небольшой и необычный протокол всё-таки был — им стала стена в римской церкви Санта Констанца. На ней высечены имена неофитов, принятых в общество. Но там были не все. Эти древние граффити и воспоминания художников в мемуарах — единственный архив общества.

Традиция посвящения 
Неофиты проходили ритуал инициации. Члены общества переодевались в тоги-простыни, надевали венки на головы, чтобы представлять богов на шутливом «Олимпе». Посвящение иногда продолжалась целые сутки, перерастая в пир. Новичок должен был угощать вином всё общество и получал новое, так называемое «перелётное имя» (bent name). Обычно это были имена античных богов и мифических героев (Гектор, Амур, Мелеагр, Кефал, Орфей, Пирам). Вакханальные посвящения заканчивались походом в церковь Санта Констанца, которую члены общества считали античным храмом Вакха, практически своего покровителя. Вино пилось уже у античного саркофага, который затем из соображений безопасности передали в Ватикан.

Сцену посвящения неофита в общество изобразил неизвестный художник на картине 1660 года, что хранит ныне Государственный музей в Амстердаме. Так, в посвящении Зандрарта участвовали немцы и французы, фламандцы и итальянцы. Голландский художник Корнелис де Брюйн тоже сделал описание ритуала посвящения, а затем сделал серию гравюр, которая вышла в 1698 году.

Отношения «перелётных птиц» и академии Св. Луки 
Отношения между «перелётными птицами» и членами академии Св. Луки (за которой стояли папа римский и его правительство) были весьма непростые. Если обуздать итальянских мастеров удавалось, «покупая» их повиновение официальным приказами или меценатством, официальным признанием членства в академии, то с «перелётными птицами» этого не вышло. Наступление на них повёл уже папа римский Урбан VIII, понтифик в 1623—1644 годах. Попытки обременения папой художников-иностранцев налогами привели к мощному сопротивлению. Оно растянулось на годы, и в конце концов Академия Сан Лука проиграла. Это было значительное поражение академии, которая пыталась запретить продажу картин художников-иностранцев на улицах Рима. Иностранцы отвоевали собственное право продать произведение и заработать на жизнь без дополнительного налога.

Конец свободе непокоренных художников-иностранцев положил решительный приказ папы римского о роспуске общества в 1720 году.

Известные представители 
Учредителями общества считают голландских пейзажистов Корнелиса ван Пуленбурга, Паулюса Бора и Бартоломеуса Бренберга. Известно активное участие в обществе и художника Питера ван Лара, который принимал в нём участие с 1625 года, уже после основания общества.

Членом общества был и немецкий художник Йоахим Зандрарт, который долгое время жил и работал в Нидерландах. Зандарт отличался от остальных художников острым ощущением течения времени. Чтобы хорошо удержать в памяти события и людей, с которыми того столкнула судьба в Италии, он начал создавать портреты художников. Благодаря ему сохранены едва ли не единственные портретные изображения ряда мастеров общества «Перелётные птицы», среди которых Питер ван Лар, Клод Лоррен и другие. Именно он оставил документально точные воспоминания об обществе во время своего пребывания в Риме.

Близкими «перелётным птицам» по творческим устремлениям были художники «бамбочада».

Другие значения 
Схожая история произошла с итальянскими мастерами, которые не находили заказов в самой Италии в конце XVI в. и разъезжались в поисках заказов по странам Северной Европы. К ним относятся и мастера Тессинского кантона итальянской Швейцарии — тессинцы. Историк архитектуры С. С. Подъяпольский назвал их миграцию «исходом», а мастеров «перелётными птицами»,
остроумно переиграв в «обратном контексте» наименование общества «Перелётные птицы».

Избранные произведения художников «Перелётных птиц»

Примечания

Источники 

 Cécile Michaud, Johann Heinrich Schönfeld: un peintre allemand du XVIIe siècle en Italie, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, Monaco di Baviera, 2006
 Pamela H. Smith, The body of the artisan: art and experience in the scientific revolution, The University of Chicago Press, Chicago, 2004, pag.178
 Charles Callah Perkins,John Denison Champlin, Cyclopedia of Painters and Paintings, 2009, pag.253
 Johann Joachim Winckelmann,Jean Baptiste Louis Georges Seroux d’Agincourt, Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia fino al secolo di Canova, vol.V, Fratelli Giachetti, Prato, 1825, pag.518
 Gustave Staal, Les sociétés badines, bachiques, littéraires et chantantes, vol.II, Parigi, 1867, pag.211
 Michael Bryan, Dictionary of painters and engravers, biographical and critical, H.G.Bohn, Londra, 1849, pag.125
 Shearjashub Spooner, A biographical history of the fine arts: being Memoirs of the lives and works of eminent painters, engravers, sculptors and architects, J.W.Bouton, New York, 1865, pag.349-350

Художники барокко
Творческие объединения художников